

Раєвка — село, Шортандинський район, Акмолинська область

Раєвка — присілок, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Раєвка — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Раєвка — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Раєвка — присілок, Туймазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Раєво
 Раєвський
 Раївка